Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1997 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, а также чемпион и вице-чемпион Кубка Эль Паис 1997 года «Пунта-дель-Эсте» и «Рио-Негро» (Сан-Хосе). Финалисты Лигильи квалифицировались в Кубок Либертадорес 1998, а проигравшие полуфиналисты — в Кубок КОНМЕБОЛ 1998.

Группа А

Матчи

Тур 1
Рио-Негро 1-5 Пеньяроль
Ривер Плейт 2-2 Дефенсор

Тур 2
Дефенсор 0-1 Пеньяроль
Рио-Негро 0-8 Ривер Плейт

Тур 3
Дефенсор 3-0 Рио-Негро 
Пеньяроль 3-1 Ривер Плейт

Группа В

Матчи

Тур 1
Уракан Бусео 4-1 Пунта дель Эсте
Ливерпуль 0-3 Насьональ

Тур 2
Насьональ 3-0 Пунта дель Эсте
Уракан Бусео 2-0 Ливерпуль

Тур 3
Насьональ 4-1 Уракан Бусео
Пунта дель Эсте 1-4 Ливерпуль

Полуфиналы
Пеньяроль 1-0 Уракан Бусео
Насьональ 1-1 (4-2 ) Ривер Плейт

Финал
Пеньяроль 3-1 Насьональ

Примечания

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая